Maestri est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :
 Anna Maestri (1924-1988), actrice italienne ;
  ;
 Flavio Maestri (né en 1973), footballeur international péruvien ;
 Lazzaro De Maestri (1840-1905), peintre italien ;
 Mirco Maestri (né en 1991), coureur cycliste italien ;
 Nello Maestri (né en 1986), karatéka italien ;
 Vannina Maestri (1956-), poétesse française ;
 Yoann Maestri (né en 1988), joueur international français de rugby à XV.

Patronyme italien